Кызыл или город Кызыл ( — красный) — муниципальное образование и административно-территориальная единица в Республике Тыва России.

Административный центр — город Кызыл.

География 
Город Кызыл расположен в Тувинской котловине, у слияния двух рек — Большого Енисея и Малого Енисея, образующих в результате р. Енисей, в 390 км от железнодорожной станции Минусинск. Город располагается в точке географического центра Азии.

Часовой пояс 
Кызыл находится в часовой зоне МСК+4. Смещение применяемого времени относительно UTC составляет +7:00.

Население

Населённые пункты 
В состав городского округа и республиканского города входят 2 населённых пункта:

Местное самоуправление

Глава города Кызыла 

 30 июля 2008 - 1 ноября 2018 — Ховалыг, Владислав Товарищтайович
 1 ноября 2018-н.в. — Сагаан-оол, Карим Байлак-оолович

Примечания 

Городские округа Тывы